Janko Nikola Grahor (1827. – 1906.), hrvatski arhitekt i graditelj. 
 Janko Josip Grahor (1855. – 1918.), hrvatski arhitekt i graditelj.